Le mot consommation peut désigner, dans les articles de wikipédia :

Notion générale 
 La Consommation comme notion générale polyvalente

Consumérisme 
 Consommation Logement Cadre de vie
 Consommation au Luxembourg
 Consommation collaborative
 Consommation effective des ménages
 Consommation finale
 Consommation ostentatoire
 Consommation responsable
 et articles afférents:
 Alterconsommation
 Anticonsommation
 Biens de grande consommation
 Coopérative de consommation
 Consumérisme
 Crédit à la consommation - Loi fédérale sur le crédit à la consommation
 Contrat de consommation
 Date de consommation recommandée
 Date limite de consommation
 Droit de la consommation
 Société de consommation
 Modèle d'évaluation des actifs basé sur la consommation
 Propension à consommer
 Périmètre d'usage de consommation exceptionnel
 Psychologie de la consommation
 Surconsommation

Institutions 
 Commission départementale de consommation de l'espace agricole
 Conseil national de la consommation
 Église de la Très Sainte Consommation
 Information et protection du consommateur
 Institut national de la consommation
 Ministres de la Consommation
 Médiation de la consommation et Commission de la médiation de la consommation

Indices économiques
 Indice de disparité de la consommation
 Indice des prix à la consommation 
 Indice des prix à la consommation harmonisé
 Indice harmonisé des prix à la consommation
 Indice suisse des prix à la consommation

Par Objet

Drogues 
 Consommation annuelle de bière par habitant par pays
 Consommation d'alcool au Canada
 Consommation d'alcool chez les jeunes en France
 Consommation de drogues à La Réunion
 Âge légal pour la consommation d'alcool
 Mode de consommation des psychotropes

Eau 
 Consommation domestique en eau

Énergie 

 Consommation énergétique d'un smartphone
 Consommation énergétique du secteur de la construction
 Consommation de carburant par les voitures
 Consommation spécifique de carburant
 et articles afférents
 Effacement de consommation électrique
 Maison à basse consommation d'énergie
 Liste des pays par consommation de pétrole
 Liste des pays par consommation de gaz naturel
 Pointe de consommation électrique
 Liste des régions de France par production et consommation électrique
 Ressources et consommation énergétiques mondiales

Consommation animale 
 Consommation d'animaux vivants
 et article afférents:
 Production et consommation animale en Suisse 
 Controverse sur la consommation du lait
 Augmentation de la consommation de viande
 Abstention de consommer le ligament de la hanche

Cryptanalyse 
 Analyse de consommation (cryptographie)

Matrimonial 
 Consommation du mariage

Production 
 Consommation intermédiaire

Médecine 
 Consommation maximale d'oxygène
 Excès de consommation d'oxygène post-exercice

Zootechnie 
 Indice de consommation

Voir aussi 

 
 
 Consommateur
 Association de consommateurs
 Consom'action
 Sceau d'excellence Option consommateurs